Рохов, Ганс Фридрих фон (1698—1787) — прусский генерал-лейтенант.
  — прусский государственный деятель.
  — немецкий педагог.

Примечания